

Рудний — місто обласного значення, Костанайська область

Рудний — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан